Kreuzpass ist der Name folgender Gebirgspässe:
 Kreuzpass (Georgien), im nördlichen Georgien
 Kreuzpass (Tirol), zwischen Südtirol (Italien) und Osttirol (Österreich)

Siehe auch:
 Col de la Croix, Begriffsklärungsseite für Pässe gleichen Namens in französischsprachigen Regionen